María Guillermina Federica de Hesse-Kassel (; Hanau, 21 de enero de 1796-Neustrelitz, 30 de diciembre de 1880) fue consorte del gran duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz.

Primero años 
María fue la segunda hija del landgrave Federico de Hesse-Kassel y de su esposa, la princesa Carolina de Nassau-Usingen. Nació en Hanau, en el landgraviato de Hesse-Kassel. A través de su padre, era bisnieta del rey Jorge II de Gran Bretaña. El hermano mayor de su padre era el landgrave Guillermo I de Hesse-Kassel. En 1803, el título de su tío fue elevado a elector de Hesse, y la rama entera de Kassel de la dinastía de Hesse subió un peldaño en la jerarquía.

Su hermana, Augusta, se casó con el príncipe Adolfo, duque de Cambridge, el séptimo hijo del rey Jorge III del Reino Unido.

Matrimonio y descendencia 
El 12 de agosto de 1817 en Kassel, María se casó con Jorge, gran duque de Mecklemburgo-Strelitz, hijo del gran duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz. Juntos tuvieron cuatro hijos:

Luisa (1818-1842).
Federico Guillermo (1819-1904), gran duque de Mecklemburgo-Strelitz. Casado con la princesa Augusta de Cambridge.
Carolina Mariana (1821-1876), casada con el rey Federico VII de Dinamarca.
Jorge Augusto (1824-1876), casado con la gran duquesa Catalina Mijáilovna de Rusia y tuvieron descendencia, incluido el duque Carlos Miguel de Mecklemburgo.

Títulos y órdenes

Títulos 

21 de enero de 1796-12 de agosto de 1817: Su Alteza Serenísima la princesa María de Hesse-Kassel.
12 de agosto de 1817-6 de septiembre de 1860: Su Alteza Real la gran duquesa de Mecklemburgo-Strelitz.
6 de septiembre de 1860-30 de diciembre de 1880: Su Alteza Real la gran duquesa viuda de Mecklemburgo-Strelitz.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Luisa. (Reino de Prusia).

Ancestros

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas Princess Marie von Hessen-Kassel

Referencias 

Casa de Hesse-Kassel
Duquesas consortes de Mecklemburgo del siglo XIX
Grandes duquesas de Mecklemburgo-Strelitz
Damas de la Orden de Luisa